Bully puede referirse a:

 Bully, banda.
 Canis Canem Edit, videojuego.
 Bully, película.
 Bullying, es un anglicismo utilizado para referirse al acoso escolar.
 Bully, un personaje de la serie animada La vuelta al mundo de Willy Fog.
Bully, videojuego de 2006.

 Bully, población de Loira (Francia).
 Bully, población de Ródano (Francia).
 Bully, población de Sena Marítimo (Francia).